

Altro 
Ricevitore – persona fisica o giuridica che ha il compito di riscuotere somme per conto degli enti pubblici

Radiofonia
Ricevitore AM
Ricevitore FM
Ricevitore o terminale in ricezione nella Teoria dell'informazione
Ricevitore omodina
Ricevitore eterodina

Sport
Ricevitore – ruolo del baseball
Ricevitore – ruolo del football americano.

Altri progetti